— посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамиайдзу префектуры Фукусима.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Фукусима региона Тохоку. С ним граничат города Насусиобара, Никко, посёлки Симого, Тадами и сёла Хиноэмата, Сёва.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Fagus crenata, цветком — Rhododendron kaempferi, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Фукусима